

Patronyme
 Kumi Koda (1982-) est une chanteuse japonaise
 Masakazu Koda(1969-) est un footballeur japonais
 Niklos Koda est une série de bandes dessinées
 Kōda Rohan (1867-1947), nom d'auteur de l'écrivain japonais Kōda Shigeyuki
 Sa fille, Aya Kōda (1904-1990) est également écrivain
Koda, un personnage secondaire du long métrage d'animation de Disney Frère des Ours sorti en 2003, et de sa suite sortie en 2006.

Homonymie de patronyme